Grzegorz Lizakowski (ur. 13 czerwca 1967 w Mielcu) – polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP). Członek założyciel Mieleckiej Grupy Fotograficznej.

Życiorys 
Grzegorz Lizakowski jest współzałożycielem Mieleckiej Grupy Fotograficznej. Wspólnie z Łukaszem Gurdakiem – członkiem Fotoklubu RP – doprowadził do powstania grupy w 2010 roku. Jest autorem i współautorem wystaw fotograficznych; indywidualnych i zbiorowych, krajowych i międzynarodowych. Jest uczestnikiem i laureatem wielu fotograficznych konkursów, m.in. organizowanych pod patronatem FIAP i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Stowarzyszenia Kulturalnego j'ARTe.    

Rokrocznie (z powodzeniem) prezentuje swoje fotografie na ekspozycjach Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych i Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego Foto Odlot, w Galerii WDK w Rzeszowie.   

W 2010 roku Grzegorz Lizakowski został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (legitymacja nr 272).

Wybrane wystawy 
 „Persona 2007"; WDK Rzeszów – wystawa zbiorowa (2007);
 „Widok 2008”; SCK Mielec – wystawa zbiorowa (2008);
 „Persona 2009”; WDK Rzeszów, SCK Mielec – wystawa zbiorowa (2009);
 „Widok 2009”; SCK Mielec – wystawa zbiorowa (2009);
 „Węgierskie impresje”; SCK Mielec – wystawa poplenerowa (2009);
 „Twarze”; Galeria In Blanco – Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” – wystawa indywidualna (2010);
 „Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne”; WDK Rzeszów – wystawa zbiorowa (2011);
 „Wszystko jest Drzewem”; SCK Mielec – wystawa indywidualna (2012);
 „Inny Wymiar”; Muzeum Regionalne w Mielcu – wystawa indywidualna (2012);
 „Bieszczadzkie ścieżki”; Muzeum Regionalne w Mielcu – wystawa indywidualna (2017);
 „Serce z Bieszczadu”; Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu – wystawa indywidualna (2021);

Ważniejsze nagrody 
 Srebrny Medal „Za Fotograficzną Twórczość” (2009);

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polscy fotografowie współcześni
Członkowie Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
Ludzie urodzeni w Mielcu
Urodzeni w 1967